El Pardo (barri de Madrid), barri de la vila de Madrid
 Fuencarral-El Pardo, districte de la vila de Madrid 
 Hipòdrom de Son Pardo, hipòdrom de Palma 
 Palau Reial d'El Pardo, residència de la Família Reial Espanyola a Madrid 
 Pacte del Pardo, acord signat el 1885 entre Cánovas del Castillo i Sagasta pel qual acordaven tornar-se el poder pacíficament
 Biografies:
 Alfonso Pardo y Manuel de Villena (Madrid, 1876 - 1955), polític i aristòcrata espanyol
 Arsenio Iglesias Pardo (Arteixo, 1930), jugador i entrenador de futbol gallec 
 Arturo de Pardo y Manuel de Villena (Madrid, 1870 - Panticosa, província d'Osca, 1907), polític espanyol, primer Duc d'Arévalo del Rey i VI Baró de Monte Villena
 Arturo de Pardo Inchausti (Madrid, 1840 - 1907), polític i aristòcrata espanyol
 Emilia Pardo Bazán (La Corunya, 1851 - Madrid, 1921), escriptora gallega introductora del naturalisme a Espanya
 Francesc Pardo i Artigas (Torrelles de Foix, 1946), bisbe de Girona des del juliol del 2008
 Gregorio Pardo (Burgos ? - 1557), escultor i tallista castellà 
 Jose Benito Pardo y Rodríguez (pazo de San Salvador, Castro de Rei, 1867 - 1939), militar i polític espanyol
 José María Pardo Montero (Sobrado dos Monxes, província de la Corunya, 1930) polític gallec
 Juan Pardo de Tavera (Toro, Regne de Castella, 1472 – Toledo, 1545), religiós espanyol 
 María del Carmen Pardo Raga (València, 1943), política valenciana
 Maria Carmen Pardo Salgado
 Rob Pardo (1970), vicepresident executiu de disseny a Blizzard Entertainment 
 Vicent Pardo Peris (1954, Vinalesa), ensenyant de professió i escriptor valencià